Catharina Maria Louwerse, moeder van Harald Frederik Dudok van Heel.
 Cees Louwerse, pedagoog en auteur over projectonderwijs 
 Hein Louwerse, Engelandvaarder 29 april 1943 
 Henriëtte Louwerse, Nederlands schrijver die onder andere schreef over Hafid Bouazza
 Johan Marie Louwerse (1887-1953), Nederlands ingenieur en organisatie-adviseur
 Mirusia Louwerse, solist in het Johann Strauß Orchestra
 Pieter Louwerse (1840–1908), Nederlandse schrijver en dichter 
 Willy Cornelis Louwerse, Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten 1992-1995

Zie ook 
 Jan Louwers
 Jan Louwersstadion
 Mart Louwers